Cardaillac est un nom de famille et le nom d'une commune française.

Toponyme
 Cardaillac, commune située dans le Lot, en France.

Patronyme

Il y a plusieurs familles qui portent ce patronyme :

 Famille de Cardaillac, du Quercy, écrite aussi Cardailhac, qui est l'une des familles nobles les plus anciennes du Quercy. Elle tient son nom de Cardaillac, dans le Lot. Mentionnée depuis le , elle est considérée comme éteinte et portait De gueules au lion d'argent ; entouré de treize besants de même en orle.

 Famille de Cardaillac, noble d'extraction et originaire du Quercy, dont la filiation prouvée remonte à 1549. Elle est subsistante, et porte D'argent à la croix de gueules, au chef d'azur bastillé de cinq pièces.

 Famille de Cardeilhac, dite de Cardaillac-Lomné, originaire de Bigorre, à Lomné, elle aussi noble d'extraction dont la filiation prouvée remonte à 1463. Elle est subsistante et porte D'azur à une tige de chardon à 3 têtes d'or, à la bordure du même chargé de 8 alérions de sable.

Personnalités 

 Jean de Cardaillac fut patriarche d'Alexandrie puis archevêque de Braga
 Séverin de Cardaillac (1766-1845), professeur de philosophie 
 Étienne de Cardaillac (1818-1879), conseiller général du canton de Châlus et directeur des bâtiments civils et des palais nationaux de la maison de l’empereur Napoléon III
 Louis Cardaillac (1933-2015), historien, auteur et professeur-chercheur français

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme